Franciaország
Poggio-Marinaccio, település Franciaországban, Haute-Corse megyében
Poggio-Mezzana, település Franciaországban, Haute-Corse megyében
Poggio-di-Nazza, település Franciaországban, Haute-Corse megyében
Poggio-d’Oletta, település Franciaországban, Haute-Corse megyében
Poggio-di-Venaco, település Franciaországban, Haute-Corse megyében

 Olaszország
Poggio Berni, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Rimini megyében
Poggio Bustone, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Poggio a Caiano, település Olaszországban, Toszkána régióban, Prato megyében
Poggio Catino, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Poggio Mirteto, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Poggio Moiano, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Poggio Nativo, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Poggio Picenze, település Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Poggio Renatico, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ferrara megyében
Poggio Rusco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
Poggio San Lorenzo, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Poggio San Marcello, település Olaszországban, Marche régióban, Ancona megyében
Poggio San Vicino, település Olaszországban, Marche régióban, Macerata megyében